|-
|4001 Ptolemaeus||1949 PV|| align=right|13,6|| align=right|2,288|| align=right|0,173|| align=right|5,46|| align=right|3,459||MBA||2. avgust 1949||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|4002 Shinagawa||1950 JB|| align=right|11,9|| align=right|2,517|| align=right|0,029|| align=right|14,68|| align=right|3,993||MBA||14. maj 1950||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|4003 Schumann||1964 ED|| align=right|10,8|| align=right|3,423|| align=right|0,097|| align=right|5,02|| align=right|6,333||MBA||8. marec 1964||Tautenburg||F. Borngen
|-
|4004 Listʹev||1971 SN1|| align=right|12,0|| align=right|3,095|| align=right|0,207|| align=right|15,73|| align=right|5,444||MBA||16. september 1971||Krym–Naučnyj||Crimean Astrophysical Observatory
|-
|4005 Dyagilev||1972 TC2|| align=right|12,7|| align=right|2,453|| align=right|0,149|| align=right|6,84|| align=right|3,842||MBA||8. oktober 1972||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|4006 Sandler||1972 YR|| align=right|12,5|| align=right|2,517|| align=right|0,183|| align=right|2,39|| align=right|3,993||MBA||29. december 1972||Krym–Naučnyj||T. M. Smirnova
|-
|4007 Euryalos||1973 SR|| align=right|10,0|| align=right|5,157|| align=right|0,056|| align=right|11,02|| align=right|11,72||JUT||19. september 1973||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|4008 Corbin||1977 BY|| align=right|13,1|| align=right|2,360|| align=right|0,210|| align=right|25,52|| align=right|3,624||MBA||22. januar 1977||El Leoncito||Felix Aguilar Observatory
|-
|4009 Drobyshevskij||1977 EN1|| align=right|12,5|| align=right|3,133|| align=right|0,141|| align=right|2,30|| align=right|5,545||MBA||13. marec 1977||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|4010 Nikoľskij||1977 QJ2|| align=right|13,0|| align=right|2,549|| align=right|0,127|| align=right|5,43|| align=right|4,069||MBA||21. avgust 1977||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|4011 Bakharev||1978 SC6|| align=right|13,9|| align=right|2,196|| align=right|0,051|| align=right|1,18|| align=right|3,253||MBA||28. september 1978||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|4012 Geballe||1978 VK9|| align=right|13,4|| align=right|2,248|| align=right|0,164|| align=right|4,57|| align=right|3,369||MBA||7. november 1978||Observatorij Palomar||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|4013 Ogiria||1979 OM15|| align=right|12,0|| align=right|3,156|| align=right|0,177|| align=right|00,56|| align=right|5,606||MBA||21. julij 1979||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|4014 Heizman||1979 SG10|| align=right|12,0|| align=right|3,423|| align=right|0,034|| align=right|1,10|| align=right|6,332||MBA||28. september 1979||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|4015 Wilson-Harrington||1979 VA|| align=right|15,99|| align=right|2,639|| align=right|0,624|| align=right|2,79|| align=right|4,287||APL PHA||15. november 1979||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|4016 Sambre||1979 XK|| align=right|13,9|| align=right|2,411|| align=right|0,227|| align=right|00,80|| align=right|3,744||MBA||15. december 1979||La Silla||H. Debehogne; E. R. Netto
|-
|4017 Disneya||1980 DL5|| align=right|13,0|| align=right|2,589|| align=right|0,099|| align=right|3,03|| align=right|4,164||MBA||21. februar 1980||Krym–Naučnyj||L. G. Karačkina
|-
|4018 Bratislava||1980 YM|| align=right|13,5|| align=right|2,579|| align=right|0,167|| align=right|3,44|| align=right|4,141||MBA||30. december 1980||Kleť||A. Mrkos
|-
|4019 Klavetter||1981 EK14|| align=right|14,9|| align=right|2,338|| align=right|0,128|| align=right|2,48|| align=right|3,574||MBA||1. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|4020 Dominique||1981 ET38|| align=right|13,0|| align=right|2,776|| align=right|0,159|| align=right|9,57|| align=right|4,626||MBA||1. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|4021 Dancey||1981 QD2|| align=right|13,8|| align=right|2,283|| align=right|0,171|| align=right|3,55|| align=right|3,448||MBA||30. avgust 1981||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|4022 Nonna||1981 TL4|| align=right|12,7|| align=right|2,359|| align=right|0,128|| align=right|5,10|| align=right|3,622||MBA||8. oktober 1981||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|4023 Jarnik||1981 UN|| align=right|13,5|| align=right|2,234|| align=right|0,094|| align=right|1,85|| align=right|3,339||MBA||25. oktober 1981||Kleť||L. Brožek
|-
|4024 Ronan||1981 WQ|| align=right|12,9|| align=right|2,283|| align=right|0,155|| align=right|7,78|| align=right|3,448||MBA||24. november 1981||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|4025 Ridley||1981 WU|| align=right|13,9|| align=right|2,252|| align=right|0,168|| align=right|3,13|| align=right|3,379||MBA||24. november 1981||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|4026 Beet||1982 BU1|| align=right|13,4|| align=right|2,444|| align=right|0,121|| align=right|3,19|| align=right|3,820||MBA||30. januar 1982||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|4027 Mitton||1982 DN|| align=right|13,5|| align=right|2,360|| align=right|0,168|| align=right|1,79|| align=right|3,624||MBA||21. februar 1982||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|4028 Pancratz||1982 DV2|| align=right|13,2|| align=right|2,553|| align=right|0,151|| align=right|2,81|| align=right|4,080||MBA||18. februar 1982||Socorro, Nova Mehika||L. G. Taff
|-
|4029 Bridges||1982 KC1|| align=right|12,9|| align=right|2,525|| align=right|0,133|| align=right|5,45|| align=right|4,011||MBA||24. maj 1982||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker
|-
|4030 Archenhold||1984 EO1|| align=right|13,0|| align=right|2,461|| align=right|0,094|| align=right|6,53|| align=right|3,860||MBA||2. marec 1984||La Silla||H. Debehogne
|-
|4031 Mueller||1985 CL|| align=right|13,7|| align=right|1,935|| align=right|0,102|| align=right|18,92|| align=right|2,690||MBA||12. februar 1985||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker
|-
|4032 Chaplygin||1985 UT4|| align=right|14,3|| align=right|2,183|| align=right|0,143|| align=right|2,13|| align=right|3,224||MBA||22. oktober 1985||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|4033 Yatsugatake||1986 FA|| align=right|13,7|| align=right|2,240|| align=right|0,092|| align=right|5,13|| align=right|3,353||MBA||16. marec 1986||Kobuchizawa||M. Inoue; O. Muramatsu
|-
|(4034)||1986 PA|| align=right|18,1|| align=right|1,060|| align=right|0,444|| align=right|11,17|| align=right|1,091||APL PHA||2. avgust 1986||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|(4035)||1986 WD|| align=right|9,3|| align=right|5,279|| align=right|0,057|| align=right|12,14|| align=right|12,13||JUT||22. november 1986||Toyota||K. Suzuki; T. Urata
|-
|(4036)||1987 DW5|| align=right|12,5|| align=right|2,802|| align=right|0,148|| align=right|4,68|| align=right|4,689||MBA||21. februar 1987||La Silla||H. Debehogne
|-
|4037 Ikeya||1987 EC|| align=right|12,5|| align=right|2,774|| align=right|0,157|| align=right|8,47|| align=right|4,619||MBA||2. marec 1987||Toyota||K. Suzuki; T. Urata
|-
|4038 Kristina||1987 QH2|| align=right|13,3|| align=right|2,366|| align=right|0,131|| align=right|6,00|| align=right|3,639||MBA||21. avgust 1987||La Silla||E. W. Elst
|-
|4039 Souseki||1987 SH|| align=right|13,0|| align=right|2,417|| align=right|0,063|| align=right|5,06|| align=right|3,757||MBA||17. september 1987||Geisei||T. Seki
|-
|4040 Purcell||1987 SN1|| align=right|12,8|| align=right|2,673|| align=right|0,071|| align=right|2,34|| align=right|4,369||MBA||21. september 1987||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|4041 Miyamotoyohko||1988 DN1|| align=right|11,4|| align=right|3,013|| align=right|0,051|| align=right|11,22|| align=right|5,230||MBA||19. februar 1988||Chiyoda||T. Kojima
|-
|4042 Okhotsk||1989 AT1|| align=right|13,8|| align=right|2,422|| align=right|0,138|| align=right|3,53|| align=right|3,769||MBA||15. januar 1989||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|4043 Perolof||1175 T-3|| align=right|12,3|| align=right|3,116|| align=right|0,095|| align=right|6,58|| align=right|5,500||MBA||17. oktober 1977||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|4044 Erikhog||5142 T-3|| align=right|11,8|| align=right|3,038|| align=right|0,093|| align=right|10,69|| align=right|5,295||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|4045 Lowengrub||1953 RG|| align=right|11,3|| align=right|3,226|| align=right|0,109|| align=right|21,33|| align=right|5,794||MBA||9. september 1953||Brooklyn||Indiana University
|-
|4046 Swain||1953 TV|| align=right|12,1|| align=right|2,636|| align=right|0,068|| align=right|7,85|| align=right|4,279||MBA||7. oktober 1953||Brooklyn||Indiana University
|-
|(4047)||1964 TT2|| align=right|13,1|| align=right|2,621|| align=right|0,207|| align=right|3,03|| align=right|4,242||MBA||8. oktober 1964||Nanking||Purple Mountain
|-
|4048 Samwestfall||1964 UC|| align=right|14,4|| align=right|2,235|| align=right|0,188|| align=right|3,22|| align=right|3,341||MBA||30. oktober 1964||Brooklyn||Indiana University
|-
|4049 Noragalʹ||1973 QD2|| align=right|11,8|| align=right|3,083|| align=right|0,265|| align=right|2,38|| align=right|5,411||MBA||31. avgust 1973||Krym–Naučnyj||T. M. Smirnova
|-
|4050 Mebailey||1976 SF|| align=right|12,4|| align=right|3,179|| align=right|0,145|| align=right|1,48|| align=right|5,667||MBA||20. september 1976||Kvistaberg||C.-I. Lagerkvist; H. Rickman
|-
|4051 Hatanaka||1978 VP|| align=right|12,4|| align=right|2,789|| align=right|0,113|| align=right|2,72|| align=right|4,658||MBA||1. november 1978||Caussols||K. Tomita
|-
|4052 Crovisier||1981 DP2|| align=right|12,2|| align=right|3,024|| align=right|0,073|| align=right|9,16|| align=right|5,259||MBA||28. februar 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|4053 Cherkasov||1981 TQ1|| align=right|13,3|| align=right|2,339|| align=right|0,078|| align=right|4,61|| align=right|3,576||MBA||2. oktober 1981||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|4054 Turnov||1983 TL|| align=right|12,6|| align=right|3,042|| align=right|0,181|| align=right|4,87|| align=right|5,306||MBA||5. oktober 1983||Kleť||A. Mrkos
|-
|4055 Magellan||1985 DO2|| align=right|14,8|| align=right|1,821|| align=right|0,327|| align=right|23,25|| align=right|2,456||AMR||24. februar 1985||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|4056 Timwarner||1985 FZ1|| align=right|12,4|| align=right|2,648|| align=right|0,104|| align=right|13,16|| align=right|4,308||MBA||22. marec 1985||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|4057 Demophon||1985 TQ|| align=right|9,6|| align=right|5,272|| align=right|0,119|| align=right|2,88|| align=right|12,11||JUT||15. oktober 1985||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|4058 Cecilgreen||1986 JV|| align=right|11,4|| align=right|3,009|| align=right|0,100|| align=right|10,80|| align=right|5,220||MBA||4. maj 1986||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|4059 Balder||1987 SB5|| align=right|12,0|| align=right|3,016|| align=right|0,075|| align=right|9,46|| align=right|5,236||MBA||29. september 1987||Brorfelde||P. Jensen
|-
|4060 Deipylos||1987 YT1|| align=right|8,9|| align=right|5,260|| align=right|0,155|| align=right|16,15|| align=right|12,07||JUT||17. december 1987||La Silla||E. W. Elst; G. Pizarro
|-
|4061 Martelli||1988 FF3|| align=right|11,8|| align=right|3,115|| align=right|0,135|| align=right|1,69|| align=right|5,497||MBA||19. marec 1988||La Silla||W. Ferreri
|-
|4062 Schiaparelli||1989 BF|| align=right|13,8|| align=right|2,243|| align=right|0,150|| align=right|6,91|| align=right|3,358||MBA||28. januar 1989||Bologna||Osservatorio San Vittore
|-
|4063 Euforbo||1989 CG2|| align=right|8,6|| align=right|5,169|| align=right|0,119|| align=right|18,95|| align=right|11,76||JUT||1. februar 1989||Bologna||Osservatorio San Vittore
|-
|4064 Marjorie||2126 P-L|| align=right|13,4|| align=right|2,466|| align=right|0,044|| align=right|7,21|| align=right|3,873||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|4065 Meinel||2820 P-L|| align=right|14,1|| align=right|2,268|| align=right|0,076|| align=right|5,18|| align=right|3,414||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|4066 Haapavesi||1940 RG|| align=right|13,3|| align=right|2,243|| align=right|0,224|| align=right|5,28|| align=right|3,358||MBA||7. september 1940||Turku||H. Alikoski
|-
|4067 Mikhelʹson||1966 TP|| align=right|13,0|| align=right|2,627|| align=right|0,187|| align=right|6,34|| align=right|4,257||MBA||11. oktober 1966||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|4068 Menestheus||1973 SW|| align=right|9,4|| align=right|5,193|| align=right|0,074|| align=right|17,53|| align=right|11,84||JUT||19. september 1973||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|4069 Blakee||1978 VL7|| align=right|14,2|| align=right|2,172|| align=right|0,075|| align=right|2,19|| align=right|3,201||MBA||7. november 1978||Observatorij Palomar||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|4070 Rozov||1980 RS2|| align=right|13,3|| align=right|2,251|| align=right|0,168|| align=right|3,78|| align=right|3,378||MBA||8. september 1980||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|4071 Rostovdon||1981 RD2|| align=right|12,1|| align=right|3,193|| align=right|0,170|| align=right|11,03|| align=right|5,705||MBA||7. september 1981||Krym–Naučnyj||L. G. Karačkina
|-
|4072 Yayoi||1981 UJ4|| align=right|13,4|| align=right|2,145|| align=right|0,065|| align=right|2,17|| align=right|3,142||MBA||30. oktober 1981||Kiso||H. Kosai; K. Hurukawa
|-
|(4073)||1981 UE10|| align=right|12,0|| align=right|3,168|| align=right|0,182|| align=right|2,07|| align=right|5,638||MBA||23. oktober 1981||Nanking||Purple Mountain
|-
|4074 Sharkov||1981 UN11|| align=right|12,0|| align=right|3,025|| align=right|0,042|| align=right|9,84|| align=right|5,261||MBA||22. oktober 1981||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|4075 Sviridov||1982 TL1|| align=right|12,2|| align=right|3,027|| align=right|0,042|| align=right|7,79|| align=right|5,265||MBA||14. oktober 1982||Krym–Naučnyj||L. G. Karačkina
|-
|4076 Dorffel||1982 UF4|| align=right|11,9|| align=right|2,851|| align=right|0,072|| align=right|1,36|| align=right|4,812||MBA||19. oktober 1982||Tautenburg||F. Borngen
|-
|4077 Asuka||1982 XV1|| align=right|11,4|| align=right|3,018|| align=right|0,092|| align=right|11,41|| align=right|5,242||MBA||13. december 1982||Kiso||H. Kosai; K. Hurukawa
|-
|4078 Pulakis||1983 AC|| align=right|11,3|| align=right|3,021|| align=right|0,107|| align=right|11,63|| align=right|5,250||MBA||9. januar 1983||Anderson Mesa||B. A. Skiff
|-
|4079 Britten||1983 CS|| align=right|12,3|| align=right|3,194|| align=right|0,103|| align=right|2,41|| align=right|5,707||MBA||15. februar 1983||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|4080 Galinskij||1983 PW|| align=right|13,3|| align=right|2,194|| align=right|0,211|| align=right|3,80|| align=right|3,250||MBA||4. avgust 1983||Krym–Naučnyj||L. G. Karačkina
|-
|4081 Tippett||1983 RC2|| align=right|12,8|| align=right|2,379|| align=right|0,093|| align=right|1,80|| align=right|3,670||MBA||14. september 1983||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|4082 Swann||1984 SW3|| align=right|12,9|| align=right|2,391|| align=right|0,258|| align=right|9,61|| align=right|3,696||MBA||27. september 1984||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker
|-
|4083 Jody||1985 CV|| align=right|13,0|| align=right|2,597|| align=right|0,196|| align=right|12,81|| align=right|4,185||MBA||12. februar 1985||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker
|-
|4084 Hollis||1985 GM|| align=right|11,8|| align=right|2,910|| align=right|0,011|| align=right|3,22|| align=right|4,964||MBA||14. april 1985||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|4085 Weir||1985 JR|| align=right|12,3|| align=right|2,605|| align=right|0,110|| align=right|14,23|| align=right|4,205||MBA||13. maj 1985||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker
|-
|4086 Podalirius||1985 VK2|| align=right|9,1|| align=right|5,224|| align=right|0,121|| align=right|21,74|| align=right|11,94||JUT||9. november 1985||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|4087 Part||1986 EM1|| align=right|13,3|| align=right|2,178|| align=right|0,118|| align=right|4,43|| align=right|3,213||MBA||5. marec 1986||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|4088 Baggesen||1986 GG|| align=right|12,5|| align=right|2,446|| align=right|0,058|| align=right|7,40|| align=right|3,826||MBA||3. april 1986||Brorfelde||P. Jensen
|-
|(4089)||1986 JG|| align=right|13,1|| align=right|2,186|| align=right|0,133|| align=right|1,15|| align=right|3,232||MBA||2. maj 1986||Observatorij Palomar||INAS
|-
|4090 Risehvezd||1986 RH1|| align=right|13,4|| align=right|2,358|| align=right|0,209|| align=right|1,33|| align=right|3,621||MBA||2. september 1986||Kleť||A. Mrkos
|-
|4091 Lowe||1986 TL2|| align=right|10,9|| align=right|3,182|| align=right|0,118|| align=right|12,24|| align=right|5,674||MBA||7. oktober 1986||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|4092 Tyr||1986 TJ4|| align=right|13,1|| align=right|2,631|| align=right|0,253|| align=right|4,02|| align=right|4,268||MBA||8. oktober 1986||Brorfelde||P. Jensen
|-
|4093 Bennett||1986 VD|| align=right|11,9|| align=right|3,017|| align=right|0,034|| align=right|9,37|| align=right|5,240||MBA||4. november 1986||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|4094 Aoshima||1987 QC|| align=right|13,2|| align=right|2,886|| align=right|0,333|| align=right|2,04|| align=right|4,902||MBA||26. avgust 1987||Shizuoka||M. Kizawa; W. Kakei
|-
|4095 Ishizuchisan||1987 SG|| align=right|14,0|| align=right|2,120|| align=right|0,118|| align=right|2,52|| align=right|3,087||MBA||16. september 1987||Geisei||T. Seki
|-
|4096 Kushiro||1987 VC|| align=right|12,5|| align=right|2,811|| align=right|0,151|| align=right|9,09|| align=right|4,711||MBA||15. november 1987||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|4097 Tsurugisan||1987 WW|| align=right|13,4|| align=right|2,239|| align=right|0,143|| align=right|3,98|| align=right|3,350||MBA||18. november 1987||Geisei||T. Seki
|-
|4098 Thraen||1987 WQ1|| align=right|13,2|| align=right|3,226|| align=right|0,126|| align=right|2,94|| align=right|5,794||MBA||26. november 1987||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(4099)||1988 AB5|| align=right|12,8|| align=right|2,574|| align=right|0,077|| align=right|15,60|| align=right|4,129||MBA||13. januar 1988||La Silla||H. Debehogne
|-
|4100 Sumiko||1988 BF|| align=right|11,4|| align=right|3,012|| align=right|0,105|| align=right|11,13|| align=right|5,226||MBA||16. januar 1988||Okutama||T. Hioki; N. Kawasato
|-
|4101 Ruikou||1988 CE|| align=right|12,4|| align=right|2,697|| align=right|0,115|| align=right|8,74|| align=right|4,429||MBA||8. februar 1988||Geisei||T. Seki
|-
|4102 Gergana||1988 TE3|| align=right|11,7|| align=right|3,020|| align=right|0,064|| align=right|9,60|| align=right|5,246||MBA||15. oktober 1988||Smolyan||V. Ivanova
|-
|4103 Chahine||1989 EB|| align=right|11,2|| align=right|2,381|| align=right|0,192|| align=right|26,99|| align=right|3,673||MBA||4. marec 1989||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|4104 Alu||1989 ED|| align=right|12,5|| align=right|2,545|| align=right|0,106|| align=right|15,70|| align=right|4,059||MBA||5. marec 1989||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|4105 Tsia||1989 EK|| align=right|12,3|| align=right|2,702|| align=right|0,195|| align=right|6,36|| align=right|4,440||MBA||5. marec 1989||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|4106 Nada||1989 EW|| align=right|12,0|| align=right|2,755|| align=right|0,180|| align=right|9,74|| align=right|4,571||MBA||6. marec 1989||Minami-Oda||T. Nomura; K. Kawanishi
|-
|4107 Rufino||1989 GT|| align=right|11,6|| align=right|2,556|| align=right|0,202|| align=right|17,54|| align=right|4,087||MBA||7. april 1989||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|4108 Rakos||3439 T-3|| align=right|13,6|| align=right|2,643|| align=right|0,129|| align=right|1,47|| align=right|4,296||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|4109 Anokhin||1969 OW|| align=right|13,7|| align=right|2,265|| align=right|0,161|| align=right|1,52|| align=right|3,408||MBA||17. julij 1969||Krym–Naučnyj||B. A. Burnaševa
|-
|4110 Keats||1977 CZ|| align=right|11,6|| align=right|3,093|| align=right|0,124|| align=right|2,11|| align=right|5,440||MBA||13. februar 1977||Observatorij Palomar||E. Bowell
|-
|4111 Lamy||1981 EN12|| align=right|15,0|| align=right|2,300|| align=right|0,128|| align=right|2,67|| align=right|3,488||MBA||1. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|4112 Hrabal||1981 ST|| align=right|11,3|| align=right|3,115|| align=right|0,048|| align=right|16,63|| align=right|5,497||MBA||25. september 1981||Kleť||M. Mahrová
|-
|4113 Rascana||1982 BQ|| align=right|13,6|| align=right|2,261|| align=right|0,097|| align=right|6,36|| align=right|3,400||MBA||18. januar 1982||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|4114 Jasnorzewska||1982 QB1|| align=right|13,8|| align=right|2,541|| align=right|0,202|| align=right|7,33|| align=right|4,050||MBA||19. avgust 1982||Kleť||Z. Vávrová
|-
|4115 Peternorton||1982 QS3|| align=right|11,7|| align=right|3,002|| align=right|0,034|| align=right|9,57|| align=right|5,200||MBA||29. avgust 1982||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|4116 Elachi||1982 SU|| align=right|13,2|| align=right|1,873|| align=right|0,081|| align=right|24,12|| align=right|2,563||MBA||20. september 1982||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|4117 Wilke||1982 SU3|| align=right|12,7|| align=right|2,843|| align=right|0,169|| align=right|13,40|| align=right|4,792||MBA||24. september 1982||Tautenburg||F. Borngen
|-
|4118 Sveta||1982 TH3|| align=right|11,8|| align=right|3,020|| align=right|0,106|| align=right|8,77|| align=right|5,247||MBA||15. oktober 1982||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|4119 Miles||1983 BE|| align=right|11,9|| align=right|2,886|| align=right|0,128|| align=right|13,04|| align=right|4,901||MBA||16. januar 1983||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|4120 Denoyelle||1985 RS4|| align=right|12,9|| align=right|3,158|| align=right|0,088|| align=right|6,74|| align=right|5,612||MBA||14. september 1985||La Silla||H. Debehogne
|-
|4121 Carlin||1986 JH|| align=right|12,4|| align=right|2,375|| align=right|0,255|| align=right|23,11|| align=right|3,659||MBA||2. maj 1986||Observatorij Palomar||INAS
|-
|4122 Ferrari||1986 OA|| align=right|12,3|| align=right|2,558|| align=right|0,052|| align=right|13,44|| align=right|4,091||MBA||28. julij 1986||Bologna||Osservatorio San Vittore
|-
|(4123)||1986 QP1|| align=right|12,9|| align=right|2,833|| align=right|0,068|| align=right|2,76|| align=right|4,769||MBA||27. avgust 1986||La Silla||H. Debehogne
|-
|4124 Herriot||1986 SE|| align=right|12,5|| align=right|2,787|| align=right|0,034|| align=right|3,60|| align=right|4,653||MBA||29. september 1986||Kleť||Z. Vávrová
|-
|4125 Lew Allen||1987 MO|| align=right|13,5|| align=right|1,922|| align=right|0,118|| align=right|20,45|| align=right|2,664||MBA||28. junij 1987||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|4126 Mashu||1988 BU|| align=right|11,7|| align=right|3,213|| align=right|0,134|| align=right|3,17|| align=right|5,757||MBA||19. januar 1988||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|4127 Kyogoku||1988 BA2|| align=right|12,0|| align=right|2,868|| align=right|0,043|| align=right|2,27|| align=right|4,855||MBA||25. januar 1988||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|4128 UKSTU||1988 BM5|| align=right|13,9|| align=right|2,556|| align=right|0,140|| align=right|12,81|| align=right|4,085||MBA||28. januar 1988||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|4129 Richelen||1988 DM|| align=right|13,5|| align=right|2,566|| align=right|0,252|| align=right|7,12|| align=right|4,110||MBA||22. februar 1988||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|4130 Ramanudžan||1988 DQ1|| align=right|12,6|| align=right|3,054|| align=right|0,043|| align=right|9,79|| align=right|5,335||MBA||17. februar 1988||Kavalur||R. Rajamohan
|-
|4131 Stasik||1988 DR4|| align=right|11,8|| align=right|3,169|| align=right|0,105|| align=right|12,38|| align=right|5,641||MBA||23. februar 1988||Observatorij Siding Spring||A. J. Noymer
|-
|4132 Bartok||1988 EH|| align=right|11,7|| align=right|2,408|| align=right|0,289|| align=right|23,32|| align=right|3,735||MBA||12. marec 1988||Observatorij Palomar||J. Alu
|-
|4133 Heureka||1942 DB|| align=right|12,8|| align=right|2,582|| align=right|0,120|| align=right|12,09|| align=right|4,148||MBA||17. februar 1942||Turku||L. Oterma
|-
|4134 Schutz||1961 CR|| align=right|13,9|| align=right|2,302|| align=right|0,099|| align=right|4,18|| align=right|3,492||MBA||15. februar 1961||Tautenburg||F. Borngen
|-
|4135 Svetlanov||1966 PG|| align=right|12,1|| align=right|2,788|| align=right|0,234|| align=right|7,94|| align=right|4,654||MBA||14. avgust 1966||Krym–Naučnyj||L. I. Černych; T. M. Smirnova
|-
|4136 Artmane||1968 FJ|| align=right|13,4|| align=right|2,354|| align=right|0,136|| align=right|3,25|| align=right|3,611||MBA||28. marec 1968||Krym–Naučnyj||T. M. Smirnova
|-
|(4137)||1970 WC|| align=right|13,2|| align=right|2,365|| align=right|0,018|| align=right|3,81|| align=right|3,636||MBA||24. november 1970||Bergedorf||L. Kohoutek
|-
|4138 Kalchas||1973 SM|| align=right|9,8|| align=right|5,152|| align=right|0,044|| align=right|2,11|| align=right|11,70||JUT||19. september 1973||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|4139 Ulʹyanin||1975 VE2|| align=right|11,8|| align=right|3,138|| align=right|0,173|| align=right|1,60|| align=right|5,558||MBA||2. november 1975||Krym–Naučnyj||T. M. Smirnova
|-
|4140 Branham||1976 VA|| align=right|10,9|| align=right|3,011|| align=right|0,118|| align=right|7,73|| align=right|5,224||MBA||11. november 1976||El Leoncito||Felix Aguilar Observatory
|-
|4141 Nintanlena||1978 PG3|| align=right|12,6|| align=right|2,568|| align=right|0,013|| align=right|8,97|| align=right|4,115||MBA||8. avgust 1978||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|4142 Dersu-Uzala||1981 KE|| align=right|13,6|| align=right|1,912|| align=right|0,152|| align=right|26,51|| align=right|2,643||MBA||28. maj 1981||Kleť||Z. Vávrová
|-
|4143 Huziak||1981 QN1|| align=right|12,5|| align=right|3,085|| align=right|0,193|| align=right|2,04|| align=right|5,419||MBA||29. avgust 1981||Socorro, Nova Mehika||L. G. Taff
|-
|4144 Vladvasilʹev||1981 SW6|| align=right|11,6|| align=right|3,156|| align=right|0,043|| align=right|9,26|| align=right|5,605||MBA||28. september 1981||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|4145 Maximova||1981 SJ7|| align=right|13,6|| align=right|2,273|| align=right|0,200|| align=right|4,87|| align=right|3,426||MBA||29. september 1981||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|4146 Rudolfinum||1982 DD2|| align=right|13,8|| align=right|2,259|| align=right|0,107|| align=right|4,71|| align=right|3,395||MBA||16. februar 1982||Kleť||L. Brožek
|-
|4147 Lennon||1983 AY|| align=right|13,0|| align=right|2,363|| align=right|0,081|| align=right|5,74|| align=right|3,632||MBA||12. januar 1983||Anderson Mesa||B. A. Skiff
|-
|4148 McCartney||1983 NT|| align=right|12,9|| align=right|2,245|| align=right|0,098|| align=right|5,21|| align=right|3,363||MBA||11. julij 1983||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|4149 Harrison||1984 EZ|| align=right|12,3|| align=right|2,664|| align=right|0,128|| align=right|12,92|| align=right|4,347||MBA||9. marec 1984||Anderson Mesa||B. A. Skiff
|-
|4150 Starr||1984 QC1|| align=right|12,9|| align=right|2,233|| align=right|0,167|| align=right|3,20|| align=right|3,337||MBA||31. avgust 1984||Anderson Mesa||B. A. Skiff
|-
|4151 Alanhale||1985 HV1|| align=right|12,0|| align=right|3,153|| align=right|0,140|| align=right|1,02|| align=right|5,597||MBA||24. april 1985||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker; E. M. Shoemaker
|-
|4152 Weber||1985 JF|| align=right|12,4|| align=right|3,183|| align=right|0,081|| align=right|17,50|| align=right|5,677||MBA||15. maj 1985||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|4153 Roburnham||1985 JT1|| align=right|12,1|| align=right|3,142|| align=right|0,169|| align=right|1,43|| align=right|5,568||MBA||14. maj 1985||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker
|-
|4154 Rumsey||1985 NE|| align=right|13,5|| align=right|2,540|| align=right|0,197|| align=right|6,75|| align=right|4,047||MBA||10. julij 1985||Lake Tekapo||A. C. Gilmore; P. M. Kilmartin
|-
|4155 Watanabe||1987 UB1|| align=right|12,7|| align=right|2,433|| align=right|0,241|| align=right|6,02|| align=right|3,795||MBA||25. oktober 1987||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(4156)||1988 BE|| align=right|12,1|| align=right|2,700|| align=right|0,192|| align=right|14,23|| align=right|4,436||MBA||16. januar 1988||Chiyoda||T. Kojima
|-
|4157 Izu||1988 XD2|| align=right|11,9|| align=right|2,676|| align=right|0,161|| align=right|12,80|| align=right|4,376||MBA||11. december 1988||Gekko||Y. Oshima
|-
|4158 Santini||1989 BE|| align=right|11,4|| align=right|3,400|| align=right|0,021|| align=right|6,20|| align=right|6,268||MBA||28. januar 1989||Bologna||Osservatorio San Vittore
|-
|4159 Freeman||1989 GK|| align=right|10,8|| align=right|2,552|| align=right|0,073|| align=right|15,18|| align=right|4,076||MBA||5. april 1989||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|4160 Sabrina-John||1989 LE|| align=right|13,0|| align=right|2,455|| align=right|0,090|| align=right|5,05|| align=right|3,845||MBA||3. junij 1989||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|4161 Amasis||6627 P-L|| align=right|13,2|| align=right|3,068|| align=right|0,095|| align=right|3,27|| align=right|5,373||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|4162 SAF||1940 WA|| align=right|11,8|| align=right|2,837|| align=right|0,135|| align=right|14,24|| align=right|4,777||MBA||24. november 1940||Nica||A. Patry
|-
|4163 Saaremaa||1941 HC|| align=right|11,4|| align=right|3,021|| align=right|0,054|| align=right|11,10|| align=right|5,249||MBA||19. april 1941||Turku||L. Oterma
|-
|4164 Shilov||1969 UR|| align=right|12,2|| align=right|2,639|| align=right|0,149|| align=right|12,83|| align=right|4,285||MBA||16. oktober 1969||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|4165 Didkovskij||1976 GS3|| align=right|13,3|| align=right|2,453|| align=right|0,178|| align=right|11,90|| align=right|3,842||MBA||1. april 1976||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|4166 Pontryagin||1978 SZ6|| align=right|12,5|| align=right|2,608|| align=right|0,029|| align=right|3,11|| align=right|4,212||MBA||26. september 1978||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|4167 Riemann||1978 TQ7|| align=right|11,8|| align=right|2,584|| align=right|0,092|| align=right|15,02|| align=right|4,153||MBA||2. oktober 1978||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|4168 Millan||1979 EE|| align=right|13,8|| align=right|2,565|| align=right|0,241|| align=right|12,36|| align=right|4,106||MBA||6. marec 1979||El Leoncito||Felix Aguilar Observatory
|-
|4169 Celsius||1980 FO3|| align=right|10,9|| align=right|3,400|| align=right|0,174|| align=right|10,15|| align=right|6,269||MBA||16. marec 1980||La Silla||C.-I. Lagerkvist
|-
|4170 Semmelweis||1980 PT|| align=right|11,4|| align=right|3,024|| align=right|0,088|| align=right|10,34|| align=right|5,259||MBA||6. avgust 1980||Kleť||Z. Vávrová
|-
|4171 Carrasco||1982 FZ1|| align=right|12,9|| align=right|2,244|| align=right|0,080|| align=right|4,03|| align=right|3,360||MBA||23. marec 1982||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker
|-
|4172 Rochefort||1982 FC3|| align=right|14,0|| align=right|2,273|| align=right|0,094|| align=right|2,19|| align=right|3,427||MBA||20. marec 1982||La Silla||H. Debehogne
|-
|4173 Thicksten||1982 KG1|| align=right|13,1|| align=right|2,360|| align=right|0,121|| align=right|4,15|| align=right|3,624||MBA||27. maj 1982||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker
|-
|4174 Pikulia||1982 SB6|| align=right|11,6|| align=right|3,193|| align=right|0,128|| align=right|2,32|| align=right|5,706||MBA||16. september 1982||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|4175 Billbaum||1985 GX|| align=right|12,3|| align=right|2,687|| align=right|0,184|| align=right|13,57|| align=right|4,404||MBA||15. april 1985||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|4176 Sudek||1987 DS|| align=right|11,9|| align=right|3,099|| align=right|0,144|| align=right|2,60|| align=right|5,456||MBA||24. februar 1987||Kleť||A. Mrkos
|-
|4177 Kohman||1987 SS1|| align=right|12,7|| align=right|3,309|| align=right|0,283|| align=right|17,16|| align=right|6,018||MBA||21. september 1987||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(4178)||1988 EO1|| align=right|12,5|| align=right|3,184|| align=right|0,177|| align=right|1,04|| align=right|5,682||MBA||13. marec 1988||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|4179 Toutatis||1989 AC|| align=right|15,30|| align=right|2,523|| align=right|0,635|| align=right|00,45|| align=right|4,007||APL PHA||4. januar 1989||Caussols||C. Pollas
|-
|4180 Anaxagoras||6092 P-L|| align=right|13,0|| align=right|2,611|| align=right|0,193|| align=right|10,92|| align=right|4,218||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|4181 Kivi||1938 DK1|| align=right|12,0|| align=right|2,612|| align=right|0,132|| align=right|14,39|| align=right|4,221||MBA||24. februar 1938|| Turku || Y. Väisälä
|-
|4182 Mount Locke||1951 JQ|| align=right|12,2|| align=right|2,798|| align=right|0,136|| align=right|8,07|| align=right|4,680||MBA||2. maj 1951||Fort Davis||McDonald Observatory
|-
|4183 Cuno||1959 LM|| align=right|14,4|| align=right|1,982|| align=right|0,637|| align=right|6,76|| align=right|2,790||APL PHA||5. junij 1959||Bloemfontein||C. Hoffmeister
|-
|4184 Berdyayev||1969 TJ1|| align=right|12,8|| align=right|2,578|| align=right|0,037|| align=right|9,46|| align=right|4,139||MBA||8. oktober 1969||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|4185 Phystech||1975 ED|| align=right|13,5|| align=right|2,218|| align=right|0,098|| align=right|2,24|| align=right|3,303||MBA||4. marec 1975||Krym–Naučnyj||T. M. Smirnova
|-
|4186 Tamashima||1977 DT1|| align=right|11,5|| align=right|3,112|| align=right|0,061|| align=right|24,09|| align=right|5,488||MBA||18. februar 1977||Kiso||H. Kosai; K. Hurukawa
|-
|4187 Shulnazaria||1978 GR3|| align=right|12,6|| align=right|3,045|| align=right|0,118|| align=right|1,28|| align=right|5,312||MBA||11. april 1978||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|4188 Kitezh||1979 HX4|| align=right|12,7|| align=right|2,336|| align=right|0,151|| align=right|6,12|| align=right|3,569||MBA||25. april 1979||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|4189 Sayany||1979 SV9|| align=right|13,7|| align=right|2,302|| align=right|0,137|| align=right|5,35|| align=right|3,492||MBA||22. september 1979||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|4190 Kvasnica||1980 JH|| align=right|12,8|| align=right|2,615|| align=right|0,166|| align=right|12,96|| align=right|4,228||MBA||11. maj 1980||Kleť||L. Brožek
|-
|4191 Assesse||1980 KH|| align=right|12,4|| align=right|2,633|| align=right|0,144|| align=right|12,06|| align=right|4,273||MBA||22. maj 1980||La Silla||H. Debehogne
|-
|4192 Breysacher||1981 DH|| align=right|11,6|| align=right|3,210|| align=right|0,165|| align=right|00,54|| align=right|5,749||MBA||28. februar 1981||La Silla||H. Debehogne; G. DeSanctis
|-
|4193 Salanave||1981 SM1|| align=right|12,3|| align=right|3,144|| align=right|0,180|| align=right|1,89|| align=right|5,574||MBA||26. september 1981||Anderson Mesa||B. A. Skiff; N. G. Thomas
|-
|4194 Sweitzer||1982 RE|| align=right|12,0|| align=right|2,699|| align=right|0,042|| align=right|7,52|| align=right|4,434||MBA||15. september 1982||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|4195 Esambaev||1982 SK8|| align=right|12,2|| align=right|2,834|| align=right|0,070|| align=right|2,06|| align=right|4,771||MBA||19. september 1982||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|4196 Shuya||1982 SA13|| align=right|10,7|| align=right|3,908|| align=right|0,044|| align=right|1,50|| align=right|7,726||HLD||16. september 1982||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|(4197)||1982 TA|| align=right|14,6|| align=right|2,300|| align=right|0,772|| align=right|12,23|| align=right|3,488||APL||11. oktober 1982||Observatorij Palomar||E. F. Helin; E. M. Shoemaker
|-
|4198 Panthera||1983 CK1|| align=right|12,8|| align=right|3,126|| align=right|0,116|| align=right|2,38|| align=right|5,525||MBA||11. februar 1983||Anderson Mesa||N. G. Thomas
|-
|4199 Andreev||1983 RX2|| align=right|13,1|| align=right|2,459|| align=right|0,134|| align=right|6,12|| align=right|3,855||MBA||1. september 1983||La Silla||H. Debehogne
|-
|4200 Shizukagozen||1983 WA|| align=right|13,5|| align=right|2,727|| align=right|0,225|| align=right|7,80|| align=right|4,502||MBA||28. november 1983||Karasuyama||Y. Banno; T. Urata
|-
|4201 Orosz||1984 JA1|| align=right|11,1|| align=right|3,155|| align=right|0,231|| align=right|8,88|| align=right|5,603||MBA||3. maj 1984||Anderson Mesa||B. A. Skiff
|-
|(4202)||1985 CB2|| align=right|11,0|| align=right|3,018|| align=right|0,090|| align=right|10,26|| align=right|5,242||MBA||12. februar 1985||La Silla||H. Debehogne
|-
|4203 Brucato||1985 FD3|| align=right|12,1|| align=right|2,605|| align=right|0,136|| align=right|28,59|| align=right|4,204||MBA||26. marec 1985||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker
|-
|4204 Barsig||1985 JG1|| align=right|13,0|| align=right|2,270|| align=right|0,086|| align=right|3,81|| align=right|3,419||MBA||11. maj 1985||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker
|-
|4205 David Hughes||1985 YP|| align=right|14,7|| align=right|1,727|| align=right|0,150|| align=right|16,48|| align=right|2,269||MBA||18. december 1985||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(4206)||1986 QL|| align=right|12,0|| align=right|2,862|| align=right|0,014|| align=right|1,17|| align=right|4,840||MBA||25. avgust 1986||La Silla||H. Debehogne
|-
|4207 Chernova||1986 RO2|| align=right|11,2|| align=right|3,022|| align=right|0,054|| align=right|9,03|| align=right|5,253||MBA||5. september 1986||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|4208 Kiselev||1986 RQ2|| align=right|11,6|| align=right|3,204|| align=right|0,083|| align=right|16,74|| align=right|5,735||MBA||6. september 1986||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|4209 Briggs||1986 TG4|| align=right|10,8|| align=right|3,153|| align=right|0,090|| align=right|21,62|| align=right|5,599||MBA||4. oktober 1986||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|(4210)||1987 DY5|| align=right|11,9|| align=right|2,988|| align=right|0,083|| align=right|10,46|| align=right|5,163||MBA||21. februar 1987||La Silla||H. Debehogne
|-
|(4211)||1987 RT|| align=right|12,1|| align=right|3,194|| align=right|0,203|| align=right|00,60|| align=right|5,708||MBA||12. september 1987||La Silla||H. Debehogne
|-
|4212 Sansyu-Asuke||1987 SB2|| align=right|11,4|| align=right|3,144|| align=right|0,253|| align=right|14,89|| align=right|5,574||MBA||28. september 1987||Toyota||K. Suzuki; T. Urata
|-
|4213 Njord||1987 ST4|| align=right|13,3|| align=right|2,389|| align=right|0,077|| align=right|3,42|| align=right|3,691||MBA||25. september 1987||Brorfelde||P. Jensen
|-
|4214 Veralynn||1987 UX4|| align=right|12,8|| align=right|2,419|| align=right|0,131|| align=right|3,55|| align=right|3,761||MBA||22. oktober 1987||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|4215 Kamo||1987 VE1|| align=right|12,4|| align=right|2,417|| align=right|0,062|| align=right|5,76|| align=right|3,758||MBA||14. november 1987||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|4216 Neunkirchen||1988 AF5|| align=right|14,3|| align=right|2,357|| align=right|0,171|| align=right|4,47|| align=right|3,619||MBA||14. januar 1988||La Silla||H. Debehogne
|-
|4217 Engelhardt||1988 BO2|| align=right|12,3|| align=right|2,314|| align=right|0,214|| align=right|23,17|| align=right|3,519||MBA||24. januar 1988||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker
|-
|4218 Demottoni||1988 BK3|| align=right|14,1|| align=right|2,248|| align=right|0,145|| align=right|4,90|| align=right|3,370||MBA||16. januar 1988||La Silla||H. Debehogne
|-
|4219 Nakamura||1988 DB|| align=right|13,0|| align=right|2,468|| align=right|0,123|| align=right|3,09|| align=right|3,877||MBA||19. februar 1988||Kobuchizawa||M. Inoue; O. Muramatsu
|-
|4220 Flood||1988 DN|| align=right|13,3|| align=right|2,802|| align=right|0,197|| align=right|7,00|| align=right|4,690||MBA||22. februar 1988||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|4221 Picasso||1988 EJ|| align=right|12,7|| align=right|2,620|| align=right|0,126|| align=right|17,22|| align=right|4,240||MBA||13. marec 1988||Observatorij Palomar||J. Alu
|-
|4222 Nancita||1988 EK1|| align=right|12,4|| align=right|2,368|| align=right|0,297|| align=right|3,75|| align=right|3,642||MBA||13. marec 1988||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|4223 Shikoku||1988 JM|| align=right|11,3|| align=right|3,008|| align=right|0,109|| align=right|9,25|| align=right|5,216||MBA||7. maj 1988||Geisei||T. Seki
|-
|4224 Susa||1988 KG|| align=right|10,9|| align=right|2,915|| align=right|0,191|| align=right|12,13|| align=right|4,975||MBA||19. maj 1988||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|(4225)||1989 BN|| align=right|12,9|| align=right|2,242|| align=right|0,108|| align=right|3,49|| align=right|3,356||MBA||31. januar 1989||Okutama||T. Hioki; N. Kawasato
|-
|4226 Damiaan||1989 RE|| align=right|11,3|| align=right|2,860|| align=right|0,261|| align=right|5,38|| align=right|4,837||MBA||1. september 1989||Haute Provence||E. W. Elst
|-
|4227 Kaali||1942 DC|| align=right|13,4|| align=right|2,396|| align=right|0,155|| align=right|2,71|| align=right|3,708||MBA||17. februar 1942||Turku||L. Oterma
|-
|4228 Nemiro||1968 OC1|| align=right|13,8|| align=right|2,304|| align=right|0,138|| align=right|5,27|| align=right|3,498||MBA||25. julij 1968||Cerro El Roble||G. A. Plyugin; Yu. A. Belyaev
|-
|4229 Plevitskaya||1971 BK|| align=right|12,9|| align=right|2,374|| align=right|0,179|| align=right|5,16|| align=right|3,657||MBA||22. januar 1971||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|4230 van den Bergh||1973 ST1|| align=right|11,7|| align=right|3,956|| align=right|0,135|| align=right|3,10|| align=right|7,867||HLD||19. september 1973||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|4231 Fireman||1976 WD|| align=right|13,4|| align=right|2,260|| align=right|0,066|| align=right|8,60|| align=right|3,398||MBA||20. november 1976||Harvard||Harvard Observatory
|-
|4232 Aparicio||1977 CD|| align=right|13,5|| align=right|1,937|| align=right|0,084|| align=right|21,71|| align=right|2,695||MBA||13. februar 1977||El Leoncito||Felix Aguilar Observatory
|-
|4233 Paľčikov||1977 RO7|| align=right|13,8|| align=right|2,400|| align=right|0,188|| align=right|3,83|| align=right|3,718||MBA||11. september 1977||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|4234 Evtushenko||1978 JT1|| align=right|12,4|| align=right|3,201|| align=right|0,172|| align=right|1,69|| align=right|5,726||MBA||6. maj 1978||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|4235 Tatishchev||1978 SL5|| align=right|12,2|| align=right|2,982|| align=right|0,038|| align=right|1,23|| align=right|5,149||MBA||27. september 1978||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|4236 Lidov||1979 FV1|| align=right|11,4|| align=right|3,447|| align=right|0,029|| align=right|7,30|| align=right|6,398||MBA||23. marec 1979||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|4237 Raushenbakh||1979 SD4|| align=right|13,0|| align=right|2,646|| align=right|0,096|| align=right|3,17|| align=right|4,304||MBA||24. september 1979||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|4238 Audrey||1980 GF|| align=right|13,7|| align=right|2,407|| align=right|0,076|| align=right|1,85|| align=right|3,734||MBA||13. april 1980||Kleť||A. Mrkos
|-
|4239 Goodman||1980 OE|| align=right|14,3|| align=right|2,175|| align=right|0,186|| align=right|1,28|| align=right|3,207||MBA||17. julij 1980||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|4240 Grun||1981 EY20|| align=right|13,7|| align=right|2,936|| align=right|0,111|| align=right|1,16|| align=right|5,030||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|4241 Pappalardo||1981 EX46|| align=right|14,9|| align=right|2,946|| align=right|0,077|| align=right|00,98|| align=right|5,056||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|4242 Brecher||1981 FQ|| align=right|12,8|| align=right|3,124|| align=right|0,141|| align=right|00,32|| align=right|5,521||MBA||28. marec 1981||Harvard||Harvard Observatory
|-
|4243 Nankivell||1981 GF1|| align=right|12,6|| align=right|3,026|| align=right|0,122|| align=right|9,01|| align=right|5,264||MBA||4. april 1981||Lake Tekapo||A. C. Gilmore; P. M. Kilmartin
|-
|4244 Zakharchenko||1981 TO3|| align=right|12,4|| align=right|3,201|| align=right|0,171|| align=right|1,77|| align=right|5,726||MBA||7. oktober 1981||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|4245 Nairc||1981 UC10|| align=right|13,8|| align=right|2,376|| align=right|0,168|| align=right|1,95|| align=right|3,663||MBA||29. oktober 1981||Nanking||Purple Mountain
|-
|4246 Telemann||1982 SY2|| align=right|13,5|| align=right|2,216|| align=right|0,175|| align=right|3,08|| align=right|3,298||MBA||24. september 1982||Tautenburg||F. Borngen
|-
|4247 Grahamsmith||1983 WC|| align=right|13,1|| align=right|3,180|| align=right|0,229|| align=right|2,08|| align=right|5,671||MBA||28. november 1983||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|4248 Ranald||1984 HX|| align=right|14,3|| align=right|2,304|| align=right|0,105|| align=right|5,83|| align=right|3,498||MBA||23. april 1984||Lake Tekapo||A. C. Gilmore; P. M. Kilmartin
|-
|4249 Kremze||1984 SC2|| align=right|12,0|| align=right|2,971|| align=right|0,102|| align=right|4,70|| align=right|5,121||MBA||29. september 1984||Kleť||A. Mrkos
|-
|4250 Perun||1984 UG|| align=right|12,1|| align=right|3,166|| align=right|0,112|| align=right|2,54|| align=right|5,634||MBA||20. oktober 1984||Kleť||Z. Vávrová
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission 
© IAU: Minor Planet Center.

Seznami asteroidov